

Astronomia 
 24124 Dozier – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Dozier – comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Crenshaw dello Stato dell'Alabama

Persone 
 Brian Dozier (1987) – giocatore di baseball statunitense
 Carroll Thomas Dozier (1911-1985) – vescovo cattolico statunitense
 Dakota Dozier (1991) – giocatore di football americano statunitense 
 Henrietta Dozier (1872-1947) – architetta statunitense
 James Lee Dozier (1931) – generale statunitense
 Kristen Dozier (1988) – pallavolista statunitense
 Lamont Dozier (1941–2022) – cantautore e produttore discografico statunitense
 P.J. Dozier (1996) – cestista statunitense
 Robert Dozier (1985) – cestista statunitense
 Terry Dozier (1966) – cestista statunitense
 William Dozier (1908-1991) – attore e produttore statunitense